Лейбман — фамилия.
 Лейбман, Генрих Львович (род. 1919) — советский кинооператор.
 Лейбман, Саул Михайлович (более известен под фамилией Любимов; 1900—1968) — советский певец, исполнитель еврейских песен на идише, лирический баритон.